Petrônio - escritor romano

Pessoas
 Caio Petrônio - cônsul romano em 25, tio de Petrônio.
 Caio Petrônio Pôncio Nigrino - cônsul romano em 37.
 Aulo Petrônio Lurcão - cônsul romano em 58.
 Marco Petrônio Sura Mamertino - cônsul romano em 182.
 Petrónio Máximo - imperador romano
 Petrônio (centurião) - nome não canônico de um centurião bíblico
 Petrônio (patrício) - nobre romano
 Petrônio (prefeito pretoriano) - oficial romano
 Petrônio de Bolonha - bispo romano
 Petrônio Gontijo, ator brasileiro

Outros
 3244 Petronius
 Haplochromis petronius

Ver também 

Desambiguação